Protogènia (en grec antic Πρωτογένεια, "Nascuda la primera"), segons la mitologia grega, va ser una princesa atenenca, filla d'Erecteu i de Praxítea.

Ella i la seva germana Pandora s'havien ofert com a víctimes expiatòries quan l'exèrcit dels eleusins dirigit per Eumolp, s'apropava a Atenes. A les dues germanes se les anomenava Hiacíntides perquè el sacrifici s'havia celebrat en un turó que es deia Hiacint.

Referències

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 187. (El Cangur / Diccionaris, núm. 209). 

Princeses de la mitologia grega
Princeses atenenques